Русполи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Русполи — старинный итальянский аристократический род:
 Русполи, Алессандро (1924—2005) — итальянский аристократ, «светский лев» и актёр.
 Русполи (также Располи), Тао (род. 1975) — американский кинорежиссёр и музыкант итало-австрийского происхождения, сын предыдущего.
  (1866—1893) — путешественник по Африке.

Примечания